Elmira Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Elmira Township du comté de Stark dans l'Illinois.
  du comté d'Otsego dans le Michigan.
  du comté d'Olmsted dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships